Pinta est un logiciel libre de graphisme simple et de traitement d'image bitmap volontairement inspiré de Paint.NET. Il s'agit d'un logiciel écrit en C#, basé sur la bibliothèque GTK+.

Cette application est multiplateforme, elle fonctionne sous :
 Mac OS X après installation du logiciel Mono for Mac / MonoFrameworks"
 Microsoft Windows grâce au logiciel Gtk# for Windows GNU/Linux

Outre les fonctions de la barre d'outils située à gauche, de nombreuses autres possibilités sont présentes dans les menus et sous-menus de l'application : gestion des calques, de la transparence, correction des yeux rouges… 
Formats d'enregistrement de fichiers : JPEG, PNG, BMP, TIFF, Truevision Targa, ICO et ORA / OpenRaster. 

Pinta a été créé en  par Jonathan Pobst de la société Novell. Il est désormais reconnu : articles dans les magazines francophones Àvosmac (hors-série  page 6 / troisième trimestre 2013) et Linux essentiel''.

Annexes

Articles connexes 

 Image matricielle
 Paint.NET
 GIMP

Liens externes

 Site officiel
 Pinta @ Google Groups
 Pinta – Logiciel de retouche d'images facile d'accès (thunderblog.eu)
 Introducing Pinta
 Introducing Pinta, a Gtk+ Clone of Paint.NET (OSNews)
 Pinta: Paint.NET clone for Linux and Mac OS X (The H Open Source)
 Pinta Brings Paint.NET's Just-Enough Image Editing to Every Computer (Lifehacker)
  (Download Squad)
 Pinta: No-frills Graphics Editor (Linux Magazine)
 Etc: The Web Linked (Ars Technica)

Notes et références

Éditeur d'image matricielle
Logiciel de photographie
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Mac OS
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Unix
Logiciel libre sous licence X11
Produit lancé en 2010